Media
 J.J. De Bom voorheen De Kindervriend, Nederlands televisieprogramma (1979-1981) rond het personage Jan J. De Bom
 De Bom (1969), film geregisseerd door Robbe De Hert

Muziek
 De bom (Doe Maar), single uit 1982 van de Nederlandse band Doe Maar
 De bom valt nooit, single uit 1983 van de Nederlandse zanger Herman van Veen

Personen met de achternaam De Bom
 Emmanuel de Bom, Belgisch schrijver, journalist en bibliothecaris
 Michel de Bom, Belgisch stripauteur en scenarioschrijver

Zie ook 
 Als de bom tikt, Duitse televisieserie uit 1993
 Bom (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam